Gilbert Jay Arenas Jr. američki je košarkaš. Poslednji klub za koji je igrao bio je kineski Shanghai Sharks. Visok je 193 cm i igra na pozicijama plejmejkera i bek šutera.

NBA karijera 
Na NBA draftu 2001. izabrali su ga Golden State Warriorsi kao 31. pik. U svojoj drugoj sezoni (2002/03) dobio je nagradu za igrača koji je najviše napredovao, nakon čega su usledile ponude brojnih ekipa. Za Wizardse se odlučio nakon bacanja novčića; bacao ga je 10 puta, od kojih je Warriorse dobio 7, a Wizardse 3 puta. Triput je biran na All-Star utakmicu i triput u All-NBA tim (2004/05, 2005/06. i 2006/07).

S Wizardsima je potpisao šestogodišnji ugovor vredan 65 miliona dolara. Prva sezona u Wizardsima prošla je razočaravajuće jer se većinu sezone mučio s povredom trbušnog mišića. Međutim, Arenas je drugu sezonu (2004/05) u Washingtonu odigrao na visokom nivou. S Larryjem Hughesom (22 ppu) činio je najbolji bekovski tandem NBA lige. Prvi put u karijeri izabran je na All-Star utakmici. Odveo je Washington do 45 pobeda u sezoni i prvog doigravanja nakon 1997. Bio je prvi strelac ekipe i sedmi strelac lige s 25,5 ppu. Sa 2,24 ukradene lopte po utakmici bio je šesti kradljivac lige, dok je njegov saigrač Hughes bio vodeći u toj kategoriji (2,93).

Poznat po žestokoj borbenosti i ponekad neobičnom ponašanju, ubrzo je postao omiljen među navijačima Wizardsa. U 5. utakmici 1. kruga doigravanja Istočne konferencije 2005. Arenas je s 5 metara skokom unazad pogodio šut za pobedu Wizardsa 112:110 nad Chicago Bullsima.

Tokom 2005/06. odigrao je sezonu karijere; prosečno je postizao 29,3 poena (4. strelac lige), 6,1 asistenciju i 2 ukradene lopte (takođe 4. u ligi). Uprkos svojim postignućima, nije izabran na NBA All-Star utakmicu. Na All-Staru je nastupio na takmičenju u trojkama, gde je završio kao drugoplasirani iza pobednika, Dirka Nowitzkog. Tokom predsezone izjavio je da je spreman na smanjivanje plate kako bi Wizardsi nabavili dodatni novac za dovođenje novih pojačanja. Isto tako izrazio je želju za osvajanjem titule NBA prvaka s Wizardsima.

Tokom sezone 2006/07. istakao se kao odličan šuter u odlučujućim trenucima. 3. januara 2007. s više od 9 metara pogodio je pobedničku trojku za 108:105 nad Milwaukee Bucksima. Dve nedelje kasnije, na dan Martina Luthera Kinga, u pobedi protiv Utah Jazza 114:111 ubacio je 51 poen i pogodio pobedničku trojku sa zvukom sirene. 21. marta 2007. takođe je pogodio polaganje s istekom vremena za pobedu protiv Seattle SuperSonicsa.
Dana 17. decembra 2006. u pobedi s produžetkom (147:141) protiv Los Angeles Lakersa ubacio je rekord karijere od 60 poena, te pridodao 8 skokova i isto toliko asistencija. Nekoliko dana kasnije protiv Phoenix Sunsa ubacio je 54 poena, zaustavivši niz Sunsa od 15 pobeda zaredom. Zanimljivo je da su upravo Wizardsi još ranije prekinuli i niz Dallas Mavericksa, koji je iznosio 12 pobeda, pre nego sto su naleteli na Arenasovu ekipu. U februaru 2007. prvi put u karijeri kao član startne petorke izborio je nastup na NBA All-Star utakmici, pretekavši poslednjeg dana glasanja igrača New Jersey Netsa, Vincea Cartera.

Krajem sezone, u utakmici protiv Charlotte Bobcatsa, Arenas je nakon pada Geralda Wallacea na njegovo levo koleno povredio medijalni kolateralni ligament i propustio ostatak sezone. Wizardsi su se tako mučili do kraja sezone bez dvojice važnih igrača jer je i Caron Butler takođe bio povređen. Wizardsi su na kraju izborili doigravanje, ali su ispali u 1. krugu od Cleveland Cavaliersa.

Početkom nove sezone 2007/08. Arenas je nastupio u 8 utakmica i s prosečno 22,4 poena, 4,4 skoka i 5,9 asistencija po utakmici bio prvi strelac i asistent svoje ekipe. Tada je morao da ode na operaciju zbog obnovljene povrede istog kolena i zbog toga je 3 meseca bio van parketa. 2. aprila 2008. u porazu od Milwaukee Bucksa sa 17 postignutih poena vratio se na parket. Dvadesetak dana kasnije vratio se u pravu formu i protiv SuperSonicsa sa zvukom sirene poentirao za pobedu Wizardsa 108:106. Odigrao je odličnu utakmicu i zabeležio 42 poena, 4 skoka i 7 asistencija. U doigravanju nije igrao puno jer je izjavio da nije još spreman za potpuni oporavak. Uskoro je otišao na treću operaciju, kojom su uklonjene zaostale sitne čestice u kolenu koje uzrokuju bolove i iritaciju.

Na kraju sezone imao je opciju da prekine poslednju godinu svog ugovora s klubom i da postane slobodan igrač ili da odigra poslednju godinu ugovora u kojoj će dobiti 12,8 miliona dolara. Odlučio se za prvu opciju, te rekao upravi kluba da će ostati ako dovedu duo Antawn Jamison - Caron Butler i njemu povećaju platu. Predsednik Wizardsa Ernie Grunfeld obećao je da će dovesti obojicu, a Arenas je dobio novi šestogodišnji ugovor vredan 111 miliona dolara.

Za Wizardse u sezoni 2008/09. nije igrao ni jednu utakmicu sve dok se na parkete nije vratio u martu 2009. protiv Detroit Pistonsa, nakon skoro godine odsustva. Proveo je 30 minuta na parketu i za to vreme ostvario učinak od 15 koševa i 10 asistencija, a imao je priliku i da postane junak utakmice, ali je njegov šut za pobedu 3 sekunde pre poslednje sirene blokirao Kwame Brown. Arenas je u proteklih 18 meseci kolena operisao čak tri puta i propustio 156 od ukupno 173 utakmice (uključujući doigravanje).

Zanimljivosti 
Dana 18. februara 2007, tokom pauze na All-Star utakmici, kad je grupa Elvisovih imitatora izvodila zabavnu tačku, Arenas je zakucao loptu probacivši je kroz noge, prethodno se odrazivši s tramboline. Prema blogu NBA.com, Shaquille O'Neal obećao je 100.000 $ za Arenasovu dobrotvornu organizaciju Zer0 2 Her0 ako to učini.

Za svaki poen koji postigne na domaćem terenu u sezoni 2006/07. odlučio je da uplati 100 dolara u dobrotvorne svrhe. Vlasnik Wizardsa Abe Pollin pridružio se i plaćao svaki poen na gostujućim utakmicama.

Reference 

Рођени 1982.
Амерички кошаркаши
Кошаркаши Голден Стејт вориорса
Кошаркаши Вашингтон визардса
Кошаркаши Мемфис гризлиса
Кошаркаши Орландо меџика
Пикови Голден Стејт вориорса на НБА драфту
Учесници НБА ол-стар утакмице